Rabiriusz – nadworny architekt cesarza Domicjana
 Rabiriusz – filozof epikurejski z I w. p.n.e.
 Gajusz Rabiriusz – poeta epik z epoki Augusta
 Gajusz Rabiriusz – rzymski ekwita z I w. p.n.e., znany z pism Cycerona
 Gajusz Rabiriusz Postumus – rzymski ekwita broniony przez Cycerona